Український правопис — загальна назва для статей, котрі висвітлюють правопис української мови різних років.

 Український правопис — чинний правопис, загальна стаття.
 Український правопис 2019 року — чинний правопис, ухвалений 2019 року.
 Український правопис 1993 року — правопис, ухвалений 1993 року.
 Український правопис 1990 року — зміни до правопису, запроваджені 1990 року.
 Український правопис 1960 року — зміни до правопису, запроваджені 1960 року.
 Український правопис 1946 року — правопис, ухвалений 1946 року.
 Український правопис 1933 року — правопис, запроваджений 1933 року.
 Український правопис 1928 року — правопис, запроваджений 1928 року.
 Український правопис 1918—1921 років — правопис, що діяв за часів Української Народної Республіки.
 Український правопис 1904 року — правопис, створений 1904 року для українців Австро-Угорщини.